Bangkiemdé-Bangré peut désigner :
 Bangkiemdé-Bangré, la localité située dans le département de Boussouma (du Sanmatenga) au Burkina Faso
 Bangkiemdé-Bangré, la localité située dans le département de Pensa au Burkina Faso